Australiens Grand Prix 2014 (officielle navn: 2014 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 16. marts 2014 på Melbourne Grand Prix Circuit i Melbourne, Australien. Det var det første løb i Formel 1-sæsonen 2014, og 30. gang Australiens Grand Prix blev arrangeret i Formel 1-sammenhæng. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg, foran McLarens Kevin Magnussen og Jenson Button. I Løbet kom Red Bulls Daniel Ricciardo i mål som nummer to, men han blev senere diskvalificeret på grund af brud på FIA's tekniske reglement.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Valtteri Bottas og Esteban Gutiérrez fik hver en gridstraf på fem placeringer for at have foretaget en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Pastor Maldonado formåede ikke at sætte en tid som var indenfor 107% af den hurtigste tid i Q1. Han fik senere tilladelse af løbsledelsen til at starte alligevel.
  - Jules Bianchi fuldførte ikke 90% af løbsdistancen og blev derfor ikke klassificeret på resultatlisterne.
  - Daniel Ricciardo blev efter løbet ekskluderet fra resultatlisterne fordi en sensor for måling af brændstofforbrug i hans bil ikke var i overensstemmelse med FIA's tekniske reglement.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Formel 1 2014
2014